Дю́рер () — немецкая фамилия.

 Дюрер, Агнеса (1475—1539) — жена немецкого живописца Альбрехта Дюрера.
 Альбрехт Дюрер Старший (1427—1502) — нюрнбергский ювелир, отец Альбрехта Дюрера.
 Дюрер, Альбрехт (1471—1528) — немецкий живописец и график.
 Дюрер, Ханс (1490—1534) — немецкий художник и график, брат Альбрехта Дюрера.
 Дюрер, Эндрес (1484-1555) — немецкий ювелир, младший брат Альбрехта Дюрера.